O termo festival pode referir-se a:

Festival de música 
Festivais da Record ou Festival de Música Popular Brasileira, festivais de música realizados pelas TV Excelsior, Rede Record e Rede Globo.
Festival Internacional da Canção - festivais de música realizados pela TV Rio e Rede Globo.
Festival Eurovisão da Canção
Festival América do Sul - evento onde ocorrem shows e discussões sobre o desenvolvimento do continente
Festival (álbum), um álbum da banda americana Santana.

Festivais de cinema
Festival de Gramado
Festival do Rio
Festival de Brasília
Festival de Berlim
Festival de Cannes
Festival de Veneza
Festival de Havana
Festival de Moscou
Festival de Miami

Desambiguação